Мехман Халилов (; род. 15 сентября 1994 года) — азербайджанский самбист, член национальной сборной Азербайджана по самбо, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года и Европейских игр 2019 года, обладатель Кубка мира 2018 года.

Биография 
Родился в 1994 году. В 2015 году представлял Азербайджан на чемпионате мира в Касабланке в весовой категории до 57 кг.

В 2018 году в Москве в весовой категории до 57 кг стал обладателем Кубка мира по самбо. В этом же году на проходившем в Афинах чемпионате Европы Халилову удалось взять бронзовую медаль.

В 2019 году на Европейских играх в Минске, азербайджанский спортсмен в борьбе за третье место одолел армянского атлета Максима Манукяна и завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 

Самбисты Азербайджана